— японская пловчиха, чемпионка Азиатских игр.

Родилась в 1995 году в Адзума префектуры Гумма. В 2012 году приняла участие в Олимпийских игр в Лондоне, но там заняла лишь 7-е место в эстафете 4×100 м вольным стилем. В 2014 году стала бронзовой призёркой Транскихоокеанского чемпионата и чемпионкой Азиатских игр.

Ссылки 
 

Пловцы Японии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года